Johann Paul Uhle – patologo e medico tedesco
 Karl Uhle – calciatore tedesco
 Max Uhle – archeologo tedesco